Cheiromyces är ett släkte av svampar. Cheiromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheiromyces